Софі́ївка () — село Кіровського району Автономної Республіки Крим. Розташоване на півдні району.

Примітки 

Села Автономної Республіки Крим